

Mitologia 
 Titani – divinità pre-olimpiche della mitologia greca, figli di Urano e di Gaia

Finzione 
 Titani – gruppo di supereroi dell'universo DC Comics
 Titani – stirpe di divinità guerriere del manga I Cavalieri dello zodiaco - Episode G
 Titani – personaggi della saga di God of War
 Titani – razza dell'Universo di Warcraft

Geografia 
 Titani – villaggio della Grecia

Pagine correlate 
 Titano